Кууск () — естонське прізвище.

 Каімо Кууск (1996) — естонський розвідник та дипломат
 Кристина Кууск (1995) — естонська фехтувальниця
 Мартен Кууск (1996) — естонський футболіст

Естонські прізвища